Herrarnas 500 meter i hastighetsåkning på skridskor vid olympiska vinterspelen 1948 var en del av det olympiska skridskoprogrammet vid dessa olympiska spelen. Tävlingen hölls den 31 januari 1948.

Fyrtiotvå deltagare från femton nationer deltog i tävlingen.

Medaljörer

Rekord 

Dessa rekord i (sekunder) gällde inför tävlingen.

(*) Rekordet blev satt vid hög höjd (mer än 1 000 meter över havet) och på naturis.

(**) Tiden blev satt i masstart

Fem åkare åkte snabbare än gällande olympiskt rekord. Finn Helgesen satte nytt rekord med 43,1 sekunder.

Resultat 

Hastighetsåkning på skridskor vid olympiska vinterspelen 1948